Witamina B6
 B6 – brytyjski okręt podwodny z okresu I wojny światowej
 B-6 – norweski okręt podwodny z okresu II wojny światowej
 B6 – silnik typu bokser o sześciu cylindrach
 Vedia B6 – odtwarzacz plików audio-video
 B6 – rozmiar papieru wynoszący 125 × 176 mm
 Droga krajowa B6 (Niemcy)
 Droga krajowa B6 (Austria)